Castrillo de Don Juan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo de Don Juan (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Castrillo de Don Juan (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar